Rhingrave peut faire référence à :
 Rhingrave (vêtement)
 Grave (titre), titre de noblesse de comtes du Rhin